Села:
 Луківка — Волинська область, Ковельський район
 Луківка — Черкаська область, Катеринопільський район
Заповідне урочище:
 Луківка — заповідне урочище, Чернівецька область